Kita kan referere til:

Personer 
 Kita (efternavn)
 Kita, kunstnernavn for Sampsa Astala, et medlem af det finske band Lordi

Organisationer 
 Malaysian People's Welfare Party (Malay: Parti Kesejahteraan Insan Tanah Air (KITA)), et politisk parti fra Malaysia
 Korea International Trade Association

Geografi 
 Kita (Mali), en by i Mali
 Kita (Łódź Voivodeship), en by i det centrale Polen
 En af Maug-øerne

Steder i Japan 

 Kita-ku (北区), betyder det nordlige bydistrikt og navnet benyttes i flere japanske byer:
 Kita, Hamamatsu
 Kita (Kobe)
 Kita, Kumamoto
 Kita, Kyoto
 Kita, Nagoya
 Kita, Niigata
 Kita, Okayama
 Kita, Osaka
 Kita, Saitama
 Kita, Sakai
 Kita, Sapporo
 Kita, Tokyo - Kita-ku i Tokyo
 Kita, Hokkaido (北村) en landsby i Hokkaido
 Kita er en lokal termilogi for handelsdistriktet i Osaka (en del af, men ikke det samme som Kita-ku).
 Flere distrikter (en anden type distrikt) kaldes for Kita-gun:
 Kita-distriktet, Ehime Kita-gun, Ehime (喜多郡)
 Kita-distriktet, Kagawa Kita-gun, Kagawa] (木田郡)
 Kita Station (喜多駅) en jernbanestation i Miyazu, Kyoto